Берті Агерн (Patrick Bartholomew Ahern, 12 вересня 1951, Дублін) — ірландський політичний діяч. Прем'єр-міністр Ірландії з червня 1997.
 Лессі Лу Агерн Lassie Lou Ahern, 25 червня 1920, Лос-Анджелес) — американська кіно- і телеакторка.
 Сесілія Агерн (Cecelia Ahern, 1981) — ірландська письменниця, автор багатьох любовних романів; продюсер і співавтор серіалу «Хто така Саманта?» (Samanta Who?).

Див. також 

 3192 А'Херн (1982 BY1, 1975 JN, 3192 A'Hearn) — астероїд головного поясу